Kenneth Hansen peut faire référence à plusieurs personnes :

 Kenneth Hansen (1991-), est un coureur cycliste danois.
 Kenneth Hansen, (1960-), est un pilote automobile de rallycross suédois.